Свободные универсальные шрифты являются свободным программным обеспечением и призваны обеспечить покрытие всех символов Юникода.

В то же время существуют проекты, направленные на покрытие только определенных письменностей, например свободные шрифты ПТ.

Свободные шрифты часто используются и распространяются в составе свободных операционных систем.

Computer Modern Unicode
Шрифты Computer Modern Unicode были получены из источников METAFONT с использованием mftrace, autotrace и FontForge. На данный момент они содержат глифы латинской, кириллической и греческой письменностей, а также расширения IPA. В составе набора 33 шрифта.

GNU Unifont 
Проект GNU Unifont состоит из набора шрифтов и утилит Юникода. Это точечный (не векторный) шрифт, обеспечивающий полное покрытие базовой многоязычной плоскости — первой плоскости Юникода из 65 536 кодовых позиций, которая содержит большинство живых письменностей мира. На лето 2021 полностью поддерживается Юникод 13.0.

В качестве пасхального яйца, в области пользовательских символов есть знаки нескольких вымышленных письменностей: Звёздные войны, данни (Myst), тенгвар и другие.

Шрифтовая система «Питер»
Проект по созданию общенациональных бесплатных шрифтов с открытой лицензией, поддерживающих все языки малых народов Российской Федерации. Шрифты призваны не только обслуживать печатные издания, сетевые информационные ресурсы, официальную и деловую переписку, образование и науку, но и способствовать развитию национальных письменностей и межкультурного обмена. В состав семейства входят гарнитуры ПТ Санс, ПТ Сериф и ПТ Моно.

Другие шрифты
 Arev — шрифты без засечек для письменностей без латинских корней;
 DejaVu;
 Droid — шрифты, разработанные специально для платформы Google Android. Включает наборы: Droid Sans, Droid Sans Mono и Droid Serif. Имеется поддержка кириллицы;
 Fira;
 Free UCS Outline Fonts;
 IndUni — набор шрифтов для языков Индии, использующих латиницу, содержат латинские буквы с индийскими диакритическими знаками в «области пользовательских символов» ();
 Junicode — шрифты для средневековых текстов, содержат латиницу, руны и готские буквы;
 Liberation;
 Linux Libertine — набор шрифтов, включающий в себя семейства Linux Libertine и Linux Biolinum;
 MgOpen typeface collection — четыре семейства шрифтов: MgOpenCanonica (), MgOpenCosmetica (Optima), MgOpenModata и MgOpenModerna (Helvetica);
 Noto — разрабатываемый в Google набор шрифтов для покрытия всех письменностей, заложенных в Юникоде;
 Old Standard — шрифт Александра Крюкова для изданий на языках, письменность которых основана на греческом или кириллическом алфавите, содержит знаки исторической кириллицы (включая впервые добавленные в Unicode 5.1) и может использоваться для набора текстов, содержащих фрагменты на старославянском и церковнославянском языках;
 Rufscript — шрифты с рукописным начертанием;
 Symbola

SIL International
Разрабатывает шрифты как для общих нужд, так и для специфического использования (например, редкие языки):
 Чарис SIL
 Дулос SIL
 Gentium

Древние письменности
Шрифты для работы с финикийским письмом, этрусским, египетским, шумерской клинописью и т. д.
 Aegean
 Cardo
 MPH 2B Damase

См. также 
 OFL

Примечания

Ссылки